Мальта принимала участие в Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США), но не завоевала ни одной медали. Спортсмены Мальты принимали участие в соревнованиях по лёгкой атлетике, дзюдо, парусному спорту, стрельбе и плаванью.

Результаты

Дзюдо 

Женщины

Лёгкая атлетика 

Мужчины

Женщины

Парусный спорт

Плавание 

Женщины

Стрельба

Ссылки 
 www.sports-reference.com 

1996 год на Мальте
Страны на летних Олимпийских играх 1996 года